Man, Myth & Magic può riferirsi a:

 Man, Myth & Magic – gioco di ruolo pubblicato nel 1982 dalla Yaquinto
 Man, Myth & Magic –  enciclopedia riguardante i temi del soprannaturale